Müller Miklós (1913–2000) spanyolországi magyar fotóművész
Müller Miklós (1930) amerikai magyar orvos, mikrobiológus, biokémikus
Müller Miklós (1932–2018) építőmérnök, egyetemi tanár